CML je zkratka s více významy:
 Chemical Markup Language – aplikace XML pro popis chemických vzorců
 Chronická myeloidní leukemie – jedna z forem leukemie, nádorového onemocnění krvetvorné tkáně
 Centrální mozek lidstva – superpočítač v českém sci-fi seriálu Návštěvníci
 Capital market line – přímka z teorie tržního portfólia
 CML – zkratka Národního olympijského výboru Pobřeží slonoviny v roce 1968
 CML – skladba skupiny Mandrage na albu Moje krevní skupina
 950 zapsané římskými číslicemi
 Current mode logic je digitální logika určená pro přenos dat, při rychlostech mezi 312,5 Mbit/s, a 3,125 Gbit/s přes standardní desky s plošnými spoji.